Gai Saufeu, qüestor el 100 aC 
 Marc Saufeu, company de Miló 
 Luci Saufeu, cavaller romà